Международный аэропорт Лунцзя ()  — аэропорт класса 4E , расположенный рядом с городом Лунцзя китайской провинции Гирин. Является хабом для авиакомпании China Southern Airlines. Расположен в 31,2 км к северо-востоку от Чанчуня и в 76 км к северо-западу от Цзилинь и управляется этими городами.

Объекты 
Длина посадочной полосы — 3200 м. Ширина полосы — 45 м. Здание терминала площадью 62310 м2.

Авиакомпании и направления

Примечания 

Чанчунь